William Trent ist der Name folgender Personen:

* William Trent (Stadtgründer) (um 1653–1724), schottischer Einwanderer nach Amerika und Stadtgründer
 William Edward Trent (1874–1948), britischer Architekt 
 William Peterfield Trent (1862–1939), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler